

Patronyme 

 Famille Perrée de la Villestreux ;

 Pierre Perrée du Coudray de la Villestreux (1656-1742), corsaire et navigateur au long cours français ;
 Nicolas Perrée de La Villestreux (1690-1766), négociant et armateur négrier français à Nantes ;
 Jean Perrée-Duhamel (1744-), personnalité politique française ;
 Pierre-Nicolas Perrée-Duhamel (1747-1816), personnalité politique française ;
 Jean-Baptiste Perrée (1761-1800), officier de marine français ;
 Louis Perrée (1816-1851), personnalité politique française ;
 Louis Perrée (1871-1924), escrimeur français ;
 Marguerite Perrée-Sauvan (1899-1985), actrice française.

Toponyme 

 Rue Perrée, voie française du  arrondissement parisien.